Князь Борис Григорьевич Юсупов ( — ) — московский (1740-1741) и петербургский (1749-1750) губернатор, действительный тайный советник (с 1740), камергер.

Биография 
Сын князя Григория Дмитриевича Юсупова (1676—1730) и его супруги Анны Никитичны Львовой, урождённой Акинфовой (ум. 1735).

С 1717 года по воле Петра I в числе двадцати юношей из богатых семей обучался в Тулонском училище гардемаринов (Франция). Вернувшись в Россию, участвовал в реформах правительственного аппарата, проводимых Петром I.

В 1730 г. пожалован в действительные камергеры. 26 июля 1736 года назначен к присутствованию в Сенате; в 1737 г. — член особого генерального суда для рассмотрения поступков и виновности сенатора князя Д. M. Голицына.

В 1738—1740 гг. — московский вице-губернатор. Управляя делами московской губернской канцелярии, с 1739 г. одновременно дважды в неделю присутствовал в Московской сенатской конторе. Представил программу преобразований в Московской губернии, которая после рассмотрении в Сенате была одобрена Кабинетом и удостоилась Высочайшего утверждения; предложил, в частности, провести перепись стрелецких и слободских земель, отдать на откуп мосты, назначить в Москве коменданта и пр.

В 1740 г. пожалован в тайные советники и назначен московским губернатором. Занимал этот пост до вступления на престол Елизаветы Петровны.

С 1741 г. — президент Государственной Коммерц-коллегии, с 1742 г. — директор Ладожского канала. Внёс в Сенат предложения о необходимости осмотра водных сообщений с целью проложения новых путей, указывал на необходимость соединения Ладожского канала с Волгой и Окой.

В 1744 и 1748 гг., по случаю переезда императрицы Елизаветы Петровны из Петербурга в Москву, был назначен в Санкт-Петербургскую сенатскую контору.

В 1749 г. — генерал-губернатор Петербурга.
В 1750 г. назначен к присутствованию в Правительствующем сенате и одновременно — главным директором Сухопутного шляхетского корпуса. Улучшил содержание кадетов и порядок в преподавании наук; учредил при корпусе типографию для печатания учебных книг и карт; поощрял кадетов в их первых постановках пьес Сумарокова.

С 1754 г. владел крупнейшей суконной фабрикой в Российской империи (в Ряшках), которая снабжала своей продукцией почти всю русскую армию; для улучшения качества сукна выписывал голландских баранов и овец, пригласил в Россию опытного мастера, который обязан был обучать этому делу людей князя.

В 1759 г. подал в отставку по болезни и через одиннадцать дней скончался. Похоронен в Лазаревской церкви Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Брак и дети 
Жена — Ирина Михайловна Зиновьева (1718—1788), дочь богатого стольника. Дети:
 Александра (1743—1791) — супруга генерала И. М. Измайлова; мать «ночной княгини» Голицыной. Родилась 24 мая 1743 года и крещена 29 мая того же года в церкви Вознесения Господня при Адмиралтейских слободах в Санкт-Петербурге. Крёстными были "Ея Императорское Величество всемилостивейшая Государыня Елизавет[а] Петровна с Его Императорским Высочеством Государем и Великим Князем Петром Феодоровичем" (ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.14 л.91 запись 157).
 Елизавета (27.4.1745 — 29.8.1770) — супруга князя Андрея Михайловича Голицына; у них сын Борис.
 Евдокия (16.5.1747 — 1780) — вторая супруга Петра Бирона, герцога Курляндского.
Сергей родился 2.6.1748 г. / крещён 4.6.1748 г. в Петербурге (ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.24 л.145 запись 128)
 Анна (1749—1772) — с 1771 г. супруга камергера Григория Григорьевича Протасова (ум. 1784).
 Николай (1751—1831) — знаменитый сановник и меценат.

Награды 
 Орден Андрея Первозванного (1751).

Предки

Примечания

Литература 
 Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли, содержащий в себе жизнь и деяния знаменитых полководцев, министров и мужей государственных, великих иерархов православной церкви, отличных литтераторов и ученых, известных по участию в событиях отечественной истории : В 5 ч. — М., 1836. — Ч. 5. — С. 371.
 Висковатов А. В. Краткая история Первого Кадетского корпуса. — СПб.: Воен. тип. Гл. штаба е. и. вел., 1832. — С. 28—29.
 Военный энциклопедический лексикон, изд. О-вом воен. и литераторов. — СПб.: тип. Имп. Акад. наук, 1850—1851. — Ч. 14. — С. 357.
 
 Длуголенский Я. Н. Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-Петербурга — Петрограда. Генерал-губернаторы, гражданские губернаторы, градоначальники. — СПб.: Журнал Нева, 2001. — C. 38-39.
 Долгоруков П. Российский родословный сборник. — СПб.: тип. Э. Праца, 1841. — Кн. 4. — С. 53.
 История Правительствующего Сената за 200 лет (1711—1911 гг.). — СПб., 1911. — Т. 1. — С. 549, 560, 614, 615; Т. 2. — С. 12, 147, 176, 177, 300.
 О роде князей Юсуповых, собрание жизнеописаний их, грамот и писем к ним российских государей с XVI до половины XIX в., и других фамильных бумаг, с присовокуплением поколенной росписи предков князей Юсуповых с XVI в. — СПб., 1867. — Ч. 1. — С. 111—130.
 Петров П. Н. История родов русского дворянства. — СПб.: Г. Гоппе, 1885. — Т. 1. — С. 214.
 Сухарева О. В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I. — М., 2005.

Ссылки 
 

Борис Григорьевич
Действительные тайные советники
Главы Москвы
Московские вице-губернаторы
Московские губернаторы
Президенты Коммерц-коллегии
Санкт-Петербургские губернаторы
Директора Первого кадетского корпуса
Сенаторы Российской империи